Miejscowości w Portoryko:
 Juana Díaz – miejscowość w gminie Juana Díaz
Gminy w Portoryko:
 gmina Juana Díaz (ang. Juana Díaz Municipio) w Portoryko